Corbera de Alcira in castigliano e Corbera de la Ribera in valenciano, è un comune spagnolo di 3.029 abitanti situato nella comunità autonoma Valenciana.

Il comune è anche noto semplicemente col toponimo Corbera.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Comuni della provincia di Valencia